Могот (селище) — селище у Тиндинському районі Амурської області Російської Федерації;
 Могот (станція) — станція Тиндинського регіону Далекосхідної залізниці Росії.